Keeper of the Seven Keys — The Legacy — одиннадцатый альбом пауэр-металлической группы Helloween, выпущенный 28 октября 2005 года.

Участники группы Анди Дерис (вокал), Михаэль Вайкат (гитары), Маркус Гросскопф (бас-гитара), Саша Герстнер (гитары) и Дани Лёбле (барабаны) видят в альбоме продолжателя идей Keeper Of The Seven Keys I и II частей.

Keeper of the Seven Keys — The Legacy — двойной компакт-диск с почти 80-ю минутами игрового времени. Альбом намного больше склоняется к жанру прогрессив-метал, чем предыдущий альбом, Rabbit Don’t Come Easy, который был исключительно пауэр-метал альбомом. Альбом продюсировал Чарли Баурфайнд, в записи трека Light The Universe приняла участие вокалистка группы Blackmore’s Night Кандис Найт. В СНГ издан Soyuz Music

Список композиций

CD 1 
 The King for A 1000 Years (Deris) — 13:54
 The Invisible Man (Gerstner) — 7:17
 Born on Judgment Day (Weikath) — 6:14
 Pleasure Drone (Gerstner) — 4:08
 Mrs. God (Deris) — 2:55
 Silent Rain (Deris/Gerstner) — 4:21

CD 2 
 Occasion Avenue (Deris) — 11:04
 Light The Universe (feat. Candice Night) (Deris) — 5:00
 Do You Know What You’re Fighting For (Weikath) — 4:45
 Come Alive (Deris) — 3:20
 The Shade In The Shadows (Deris) — 3:24
 Get It Up (Weikath) — 4:13
 My Life For One More Day (Deris/Grosskopf) — 6:51
 Revolution (Bonus track) — 5:06

Участники записи 
 Andi Deris — vocals, keyboards
 Michael Weikath — guitar
 Sascha Gerstner — guitar, keyboards
 Markus Grosskopf — bass
 Dani Loeble — drums
 Michael Kiske — sampled at very first of Occasion Avenue

 приглашённые музыканты
 Candice Night — вокал в «Light the Universe»
 Oliver Hartmann & Olaf Senkbeil — бэк-вокал
 Friedel Amon — клавишные

 другое
 Produced by Charlie Bauerfeind at Mi Sueno Studio, Tenerife
 Design and cover artwork by Martin Häusler
 Photography by Mathias Bothor

Альбомы Helloween
Альбомы SPV/Steamhammer